Владимир Востоков:
 Востоков, Владимир Владимирович (Петроченков; 1916—1986) — сотрудник спецслужб, русский писатель и сценарист в жанре детектива.
 Востоков, Владимир Игнатьевич (1868—1957) — русский священнослужитель, общественный деятель и публицист.